

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Amg“ beginnt.

Amg 



Amga 
 Amgarten, Gabriela (* 1961), Schweizer Fernsehmoderatorin und Redaktorin

Amge 
 Amge, Jyoti (* 1993), indische Schauspielerin

Amgw 
 Amgwerd, Madeleine (* 1946), Schweizer Politikerin (CVP)